Наука і техніка в Казахстані окреслює державну політику щодо розвитку науки, технологій та інновацій в Казахстані.

Стратегії розвитку

Стратегія Казахстану 2030 

«Стратегія Казахстан 2030» була прийнята указом президента в 1997 році. Окрім національної безпеки та політичної стабільності, вона зосереджена на зростанні, заснованому на економіці відкритого ринку з високим рівнем іноземних інвестицій, а також на охорону здоров'я, освіту, енергетику, транспорт, комунікації, інфраструктура та професійне навчання.

Після того, як перший середньостроковий план реалізації закінчився в 2010 році, Казахстан здійснив другий план до 2020 року. Він зосереджений на прискоренні диверсифікації економіки шляхом індустріалізації та розвитку інфраструктури; розвиток людського капіталу; кращі соціальні послуги, включаючи житло; стабільні міжнародні відносини; та стабільні міжетнічні відносини. За даними перепису населення 2009 року, казахи становлять 63 % населення, а етнічні росіяни — 24 %. Незначні меншини (менше 3 %) складають решту, включаючи узбеків, українців, білорусів та татар.

Дві програми лежать в основі Стратегічного плану на 2020 рік, Державна програма прискореного промислового та інноваційного розвитку (2011−2020) та Державна програма розвитку освіти (2011−2014), обидві прийняті указом у 2010 р. Остання призначена для забезпечення доступу якісної освіти та визначає низку цілей. Наприклад, до 2020 року:
 90 % загальноосвітніх шкіл мають використовувати систему електронного навчання;
 52 % викладачів мають здобути ступінь бакалавра або магістра;
 рівень усіх загальноосвітніх шкіл слід підняти до рівня інтелектуальних шкіл Назарбаєва, що сприяють критичному мисленню, автономним дослідженням, глибокому аналізу інформації та володіння казахською, англійською та російською мовами;
 Державні стипендії для студентів університетів мають зрости на 25 % (до 2016 року);
 80 % студентів, які закінчують ступінь за схемою державного гранту, повинні бути працевлаштовані у своїй галузі спеціалізації через рік після закінчення навчання.

Державна програма прискореного промислового та інноваційного розвитку зосереджена на подвійних цілях диверсифікації економіки та підвищення конкурентоспроможності Казахстану шляхом створення середовища, сприятливішого для промислового розвитку та розвитку пріоритетних галузей економіки, в тому числі шляхом ефективної взаємодії між урядом та бізнес-секторами. Економічними пріоритетами Казахстану на 2020 рік є сільське господарство, гірничо-металургійний комплекс, енергетичний сектор, нафта і газ, машинобудування, інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ), хімікати та нафтохімія. Цілі включають:
 збільшення внутрішніх витрат на дослідження до 1 % ВВП до 2015 року;
 збільшення кількості міжнародно визнаних патентів до 30;
 відкриття двох центрів з промисловою експертизою, трьох конструкторських бюро та чотирьох технологічних парків;
 підвищення частки непервинного експорту щонайменше до 40 % експорту до 2014 року;
 підвищення продуктивності праці у виробництві не менше ніж у 1,5 рази до 2020 року; і
 підвищення внеску виробничого сектору щонайменше до 12,5 % ВВП до 2020 року.
За підрахунками, до 2006 року дві третини казахстанських фірм були у приватній власності. Ціни в Казахстані майже повністю засновані на ринку, а банківські та інші фінансові установи встановлені набагато краще, ніж деінде в регіоні. Уряд може вести діалог з приватними підприємствами через Atameken, асоціацію з понад 1000 підприємств з різних секторів, та з іноземними інвесторами через Раду іноземних інвесторів, створену в 1998 році. -власні компанії, що залишаються домінуючими у стратегічних галузях. Коли у 2008 р. Настала світова фінансова криза, уряд Казахстану відреагував активізацією участі в економіці, хоча в тому ж році він створив фонд багатства Самрук-Казина для подальшої приватизації державного бізнесу.

«Самрук-Казина» стала результатом злиття у 2008 році двох акціонерних товариств — Казахстанського холдингу з управління державними активами (Самрук) та Фонду сталого розвитку (Казина). Самрук-Казині доручено модернізувати та диверсифікувати економіку Казахстану шляхом залучення інвестицій до пріоритетних галузей економіки, сприяння регіональному розвитку та зміцнення міжгалузевих та міжрегіональних зв'язків. Нафта і газ становлять 60-70 % казахстанського експорту. Зниження доходів від нафти на 2 % у 2013 році після падіння цін коштувало казахстанській економіці 1,2 мільярда доларів, за словами Руслана Султанова, генерального директора Центру розвитку торгової політики, акціонерного товариства Міністерства планування економіки та бюджету. Більше половини (54 %) переробленої продукції було експортовано до Білорусі та Російської Федерації в 2013 році, порівняно з 44 % до прийняття Митного союзу в

Стратегія Казахстану 2050 
У грудні 2012 року президент Нурсултан Назарбаєв оголосив Стратегію Казахстану на 2050 рік під гаслом «Сильний бізнес, сильна держава». Ця прагматична стратегія пропонує широкі соціально-економічні та політичні реформи, щоб підняти Казахстан до 30-ти найкращих економік до 2050 року. Президента зазначив, що "члени ОЕСР пройшли шлях глибокої модернізації. Вони також демонструють високий рівень інвестицій, досліджень та розробок, ефективність праці, можливості для бізнесу та рівень життя. Це стандарти для нашого вступу до числа 30 найрозвиненіших країн ".

Пообіцявши пояснити цілі стратегії населенню з метою забезпечення громадської підтримки, президент наголосив, що «добробут простих громадян повинен слугувати найважливішим показником нашого прогресу». На інституційному рівні він пообіцяв створити атмосфери добросовісної конкуренції, справедливості та верховенства закону, а також «формувати та впроваджувати нові стратегії боротьби з корупцією». Він, обіцяючи місцевим органам влади більшу автономію, нагадав, що «вони повинні підзвітні громадськості». Він пообіцяв запровадити принципи меритократії в кадрова політика для державних підприємств та компаній. Президент визнав «необхідність оновлення відносин між державою та неурядовими організаціями та приватним сектором» та оголосив програму приватизації. Перелік державних підприємств, що підлягають приватизації, мав бути складений урядом та державним фондом Самрук-Казини у першій половині 2014 року.

Перший етап Стратегії 2050 зосереджений на здійсненні «стрибка модернізації» до 2030 р. Метою є розвиток традиційних галузей та створення переробного промислового сектору. В якості моделей вказані Сінгапур та Республіка Корея. Другий етап до 2050 року буде зосереджений на досягненні сталого розвитку шляхом переходу до економіки знань, що залежить від інженерних послуг. На цьому другому етапі в традиційних секторах вироблятимуться товари з високою доданою вартістю. Для того, щоб згладити перехід до економіки знань, відбудеться реформа законів, пов'язаних з венчурним капіталом, захистом інтелектуальної власності, підтримкою досліджень та інновацій та комерціалізацією наукових результатів. Передача знань та технологій буде основним напрямком діяльності при створенні науково-дослідних та інженерних центрів у співпраці з іноземними компаніями. Багатонаціональним компаніям, які працюють у основних галузях нафти і газу, гірничодобувної промисловості та плавильної промисловості, буде запропоновано створювати галузі для отримання необхідних продуктів та послуг. Будуть посилені технологічні парки, такі як новий Інноваційний інтелектуальний кластер в Університеті Назарбаєва в Астані та Парк інформаційних технологій Алатау в Алмати.

У своїй Стратегії на 2050 рік Казахстан дає собі 15 років, щоб перетворитися на економіку знань. Протягом кожної п'ятирічки планується створювати нові сектори. Перший з них, що охоплював 2010−2014 роки, був зосереджений на розвитку промислових потужностей у вагонобудуванні, авіабудуванні та виробництві локомотивів, пасажирських та вантажних залізничних вагонів. Під час другої п'ятирічки до 2019 року метою є розвиток експортних ринків для цієї продукції. Щоб дати Казахстану можливість вийти на світовий ринок геологічних розвідок, країна має намір підвищити ефективність традиційних видобувних галузей, таких як нафта та газ. Він також має намір розробляти рідкісноземельні метали, враховуючи їх значення для електроніки, лазерних технологій, зв'язку та медичного обладнання. Другий п'ятирічний план збігається з розробкою дорожньої карти «Бізнес 2020» для малих та середніх підприємств (МСП), яка передбачає розподіл грантів МСП у регіонах та мікрокредитування. Уряд та Національна палата підприємців також планують розробити ефективний механізм допомоги новим компаніям.

Протягом наступних п'ятирічних планів до 2050 року будуть створені нові галузі в таких сферах, як мобільні, мультимедійні, нано- та космічні технології, робототехніка, генна інженерія та альтернативна енергетика. Харчові переробні підприємства будуть розвиватися з метою перетворення країни на основного регіонального експортера яловичини, молочної та іншої сільськогосподарської продукції. Низьковіддані, водоємні сорти культур замінять рослинними, олійними та кормовими продуктами. Стратегія Казахстану на 2050 рік визначає ціль зменшити вдвічі частку доходів від енергоносіїв у ВВП і забезпечити, щоб нересурсні товари становили 70 % експорту до 2050 року. У рамках переходу до «зеленої економіки» до 2030 року 15 % площі буде обробляти за водозберігаючими технологіями. Будуть створені експериментальні аграрні та інноваційні кластери та розроблені стійкі до посухи генетично модифіковані культури.
Розвиток інфраструктури є пріоритетом. У своєму зверненні до держави в січні 2014 року президент зазначив, що в даний час будуються автомобільні дороги, щоб зв'язати казахстанські міста та перетворити Казахстан на логістичний центр, що зв'яже Європу та Азію. «Коридор Західна Європа — Західний Китай майже завершений, і будується залізнична лінія до Туркменістану та Ірану, щоб отримати доступ до товарів до портів Перської затоки», — сказав президент. "Ми повинні збільшити пропускну спроможність казахстанського порту в Актау та спростити експортно-імпортні процедури. По завершенні залізниця Жезказган-Шалкар-Бейнеу довжиною 1200 км з'єднає схід і захід країни, забезпечуючи доступ до Каспійського та Кавказького регіонів на заході та до китайського порту Ляньюньган на тихоокеанському узбережжі на сході.

Також слід розвивати традиційний енергетичний сектор. Існуючі теплові електростанції, багато з яких уже використовують енергозберігаючі технології, будуть оснащені технологіями чистої енергії. До моменту проведення Експо-2017 повинен бути створений дослідницький центр з питань майбутньої енергетики та зеленої економіки. У громадському транспорті мають бути введені екологічно чисті паливні та електромобілі. Також буде створений новий нафтопереробний завод з виробництва газу, дизельного палива та авіаційного палива. Наділений найбільшими у світі запасами урану, Казахстан також планує створити атомні електростанції для задоволення зростаючих потреб країни в енергетиці.

У лютому 2014 року Національне агентство технологічного розвитку підписало угоду з Ісламською корпорацією з розвитку приватного сектору та приватним інвестором про створення Фонду відновлюваної енергії в Центральній Азії. Протягом наступних 8–10 років фонд буде інвестувати в казахстанські проекти з відновлюваних джерел та альтернативних джерел енергії, з початковим фінансуванням 50–100 млн. Доларів США, дві третини з яких мають надходити від приватних та іноземних інвестицій

Серед цілей Казахстанської стратегії на 2050 рік є:
 Казахстан повинен збільшити ВВП на душу населення з 13 000 доларів США у 2012 році до 60 000 доларів США до 2050 року;
 Оскільки міське населення повинно зрости з 55 % до 70 % від загальної кількості, до 2050 року міста повинні бути пов'язані якісними дорогами та швидкісним транспортом (поїздами);
 Малий та середній бізнес повинен до 2050 року виробляти до 50 % ВВП порівняно з 20 % в даний час;
 Казахстан повинен стати провідним євразійським центром медичного туризму (можливе запровадження універсального медичного страхування);
 Щорічне зростання ВВП має досягти щонайменше 4 %, а обсяг інвестицій зросте з 18 % до 30 %;
 Нересурсні товари повинні становити 70 % експорту, а частка енергії у ВВП зменшити вдвічі; ГЕРХ зросте до 3 % ВВП, щоб забезпечити розвиток нових високотехнологічних секторів;
 В рамках переходу до «зеленої економіки» до 2030,15 % площі потрібно обробляти за технологіями, що заощаджують воду; має розвиватися аграрна наука; мають бути створені експериментальні аграрні та інноваційні кластери; слід розвивати посухостійкі ГМ-культури;
 дослідницький центр з питань майбутньої енергетики та зеленої економіки має бути відкритий до 2017 року;
 геологічний кластер шкіл повинен бути започаткований в Університеті Назарбаєва до 2015 року.

Нормативно-правова база для науки та інновацій 
У лютому 2011 року Казахстан прийняв Закон про науку. Закон охоплює освіту, науку та промисловість. Він створив національні наукові ради в пріоритетних сферах, включаючи як казахстанських, так і закордонних вчених, що дозволило казахстанським ученим брати участь у прийнятті рішень на високому рівні. Рішення, прийняті національними науковими радами, виконуються Міністерством освіти і науки та профільними міністерствами. Закон надав пріоритет наступним напрямкам: енергетичні дослідження; інноваційні технології в переробці сировини; ІКТ; науки про життя; та фундаментальні дослідження. Він запровадив три потоки фінансування досліджень:
 базове фінансування для підтримки наукової інфраструктури, майна та заробітної плати;
 грантове фінансування для підтримки дослідницьких програм; і
 цільове програмне фінансування для вирішення стратегічних завдань.

Оригінал цієї системи фінансування полягає в тому, що державні науково-дослідні установи та університети можуть використовувати фінансування для інвестування в наукову інфраструктуру та комунальні послуги, засоби інформації та комунікації та для покриття витрат на персонал. Фінансування здійснюється за допомогою конкурсів та тендерів.
Закон про науку створив систему експертного оцінювання заявок на отримання грантів на дослідження від університетів та дослідницьких інститутів. Ці конкурсні гранти розглядаються національними науковими радами. Уряд також планує збільшити частку фінансування прикладних досліджень до 30 %, а частку для експериментальних розробок — до 50 %, залишаючи 20 % для фундаментальних досліджень. Закон вніс зміни до Податкового кодексу, які зменшують податок на прибуток підприємств на 150 %, щоб компенсувати витрати бізнесу на дослідження. Паралельно закон поширює захист інтелектуальної власності. Крім того, державні та приватні підприємства мають право на отримання державних позик, щоб заохотити комерціалізацію результатів досліджень та залучення інвестицій. З метою забезпечення узгодженості, незалежності та прозорості управління проектами та програмами, що включають науку, технології та інновації, уряд створив Національний центр державної науково-технічної експертизи в липні 2011 року. ради, контролює поточні проекти та програми та оцінює їх вплив, зберігаючи при цьому базу даних проектів.

В рамках Державної програми прискореного промислового та інноваційного розвитку в січні 2012 року було прийнято закон про державну підтримку промислових інновацій; він встановлює правові, економічні та інституційні основи промислових інновацій у пріоритетних галузях економіки та визначає засоби державної підтримки. В рамках тієї ж програми Міністерство промисловості та нових технологій розробило Міжгалузевий план стимулювання інновацій шляхом надання грантів, інженерних послуг, бізнес-інкубаторів тощо.

Технологічна політика 

Рада з питань технологічної політики була створена в 2010 році в рамках Державної програми прискореного промислового та інноваційного розвитку. Рада з питань технологічної політики відповідає за формулювання та реалізацію державної політики щодо промислових інновацій. Національне агентство з технологічного розвитку, яке було створене в 2011 році, координує технологічні програми та державну підтримку. Він здійснює передбачення та планування, контролює програми, веде базу даних про інноваційні проекти та їх комерціалізацію, управляє відповідною інфраструктурою та співпрацює з міжнародними органами для отримання інформації, освіти та фінансування. Основна спрямованість інноваційної політики на перші три роки (2011—2013 рр.) Полягає у підвищенні ефективності підприємств шляхом передачі технологій, технологічної модернізації, розвитку ділової хватки та впровадження відповідних технологій. Наступні два роки будуть присвячені розробці нових конкурентоспроможних продуктів та процесів виробництва. Основна увага буде приділятися розвитку проектного фінансування, в тому числі через спільні підприємства. Паралельно будуть докладені зусилля для організації публічних заходів, таких як семінари та виставки, з метою залучення громадськості до інновацій та новаторів.

У період з 2010 по 2012 рік технологічні парки були створені в східній, південній та північній областях Казахстану (адміністративні одиниці) та в столиці Астані. У східно-казахстанській області також створено Центр металургії, а також Центр нафтових і газових технологій, який буде частиною запланованого Каспійського енергетичного центру. Центр комерціалізації технологій створений як частина Національного науково-технологічного холдингу «Парасат» — акціонерного товариства, створеного у 2008 році, яке на 100 % перебуває у державній власності. Центр підтримує дослідницькі проекти в галузі технологічного маркетингу, захисту інтелектуальної власності, ліцензійних контрактів на технології та стартапів. Центр планує провести технологічний аудит у Казахстані та переглянути законодавчу базу, що регулює комерціалізацію результатів досліджень та технологій.

Фінансування досліджень

Інвестиційні тенденції 

 
Казахстан виділив 0,18 % ВВП на дослідження та розробки (НДДКР) у 2013 році та 0,17 % ВВП на НДДКР у 2015 році, порівняно з рівнем декади 0,28 % у 2005 році. Економіка зростала швидше (на 6 % у 2013 році), ніж валовий внутрішні витрати на дослідження та розробки, які лише зросли з 598 млн дол. США до 714 млн ппп. у період з 2005 по 2013 рр. Поки економічне зростання залишатиметься сильним, буде важко підняти рівень витрат країни на дослідження та розробки до 1 % від ВВП до 2015 року — амбіційна мета Державної програми прискореного промислового та інноваційного розвитку, яка була прийнята в 2010 році. Стратегія Казахстану на 2050 рік визначає ціль на виділення 3 % ВВП на дослідження та розробки до 2050 року.

У 2011 році сектор підприємницьких підприємств фінансував половину всіх досліджень (52 %), уряд — одну чверть (25 %) та вищу освіту — одну шосту (16,3 %). З 2007 року частка ділового сектору в наукових дослідженнях зросла з 45 % до 52 %, значною мірою на шкоду державній частці, яка скоротилася з 37 % до 25 % загальних витрат. Частка приватного некомерційного сектору зросла з ледве 1 % у 2007 році до 7 % у 2011 році. Дослідження залишаються в основному зосередженими у найбільшому місті країни та колишній столиці Алмати, де проживає 52 % науково-дослідного персоналу.
Публічні дослідження здебільшого обмежуються лише інститутами, університети роблять лише символічний внесок. Науково-дослідні інститути отримують фінансування від національних наукових рад під егідою Міністерства освіти і науки. Однак їх виробництво, як правило, не пов'язане з потребами ринку.

За даними опитування Інституту статистики ЮНЕСКО, лише кожна восьма (12,5 %) виробнича компанія займалася інноваціями в 2012 році. Підприємства воліють купувати технологічні рішення, які вже втілені в імпортних машинах та обладнанні. Лише 4 % фірм купують ліцензію та патенти, що постачаються з цією технологією. Здається, зростає попит на продукти досліджень, навіть якщо більшість промислових підприємств не проводять дослідження самостійно, оскільки в 2008 році підприємства витрачали на науково-технічні послуги в 4,5 рази більше, ніж у 1997 р.

Витрати на інновації в Казахстані з 2010 року по 2011 рік зросли більш ніж удвічі, що становило 235 мільярдів тенге (близько 1,6 мільярда доларів США), або близько 1,1 % ВВП. Близько 11 % від загальної суми було витрачено на дослідження та розробки. Це порівняно з приблизно 40–70 % інноваційних витрат у розвинених країнах. Це збільшення відбулося завдяки різкому зростанню дизайну продукції та впровадженню нових послуг та методів виробництва протягом цього періоду, на шкоду придбанню машин та обладнання, що традиційно складає основну частину казахстанських інноваційних витрат. Витрати на навчання становили лише 2 % витрат на інновації, що значно нижча частка, ніж у розвинених країнах.

Фонд науки 
У 2006 р. Уряд створив Науковий фонд в рамках Державної програми наукового розвитку на 2007−2012 рр. З метою заохочення ринкових досліджень шляхом сприяння співпраці з приватними інвесторами. Близько 80 % виплачених коштів спрямовується на науково-дослідні інститути. Фонд надає гранти та позики для проектів прикладних досліджень у пріоритетних сферах інвестицій, визначених урядовим Комітетом з високих наукових технологій, який очолює прем'єр-міністр. За період 2007−2012 років це були:

 
 вуглеводні, гірничодобувна та плавильна промисловість та відповідні зони обслуговування (37 %);
 біотехнології (17 %);
 інформаційно-космічні технології (11 %);
 технології ядерної та відновлюваної енергетики (8 %);
 нанотехнології та нові матеріали (5 %);
 інші (22 %).

Державна програма наукового розвитку на 2007−2012 рр. передбачала, що Фонд науки повинен спрямовувати 25 % всього фінансування науки до 2010 р. Однак після світової фінансової кризи, що відбулася в 2008 р., Внесок уряду до фонду зменшився. Фонд адаптувався, пропонуючи більш гнучкі умови, такі як безвідсоткові та неоподатковувані позики, та продовживши термін позики до 15 років. Паралельно казахстанським вченим пропонувалося звернутися до західних партнерів.

Тенденції в освіті та дослідженнях 
Казахстан приділяє освіті менше (2,8 % ВВП у 2014 році), ніж Киргизстан (5,5 % ВВП у 2014 році) або Таджикистан (5,2 % ВВП у 2014 році). Частка ВВП, присвяченого вищій освіті, залишається стабільною з 2005 р., Але помірною: 0,43 % ВВП у 2014 р. Kazakhstan has nevertheless made great strides in improving the quality of education over t Проте Казахстан за останні десять років досягнув значних успіхів у покращенні якості освіти. Зараз він планує узагальнити якісну освіту, піднявши рівень усіх загальноосвітніх шкіл до рівня своїх Назарабаївських інтелектуальних шкіл до 2020 року, що сприяє критичному мисленню, автономним дослідженням, глибокому аналізу інформації та володіння казахською, англійською та російською мовами. Казахстан сприяє узагальненню викладання іноземних мов у школі та університеті з метою сприяння міжнародним зв'язкам. Назарбаєвський університет був розроблений як міжнародний дослідницький університет. Уряд Казахстану зобов'язався збільшити університетські стипендії на 25 % до 2016 р.

У 2007 році уряд прийняв трирівневу систему бакалаврату, магістратури та доктора наук, яка поступово замінює радянську систему кандидатів і докторів наук. У 2010 р. Казахстан став єдиним членом Болонського процесу в Центральній Азії. Цей процес спрямований на гармонізацію систем вищої освіти з метою створення Європейського простору вищої освіти. Кілька вищих навчальних закладів Казахстану (90 з яких є приватними) є членами Європейської асоціації університетів. [1]У 2013 році сектор вищої освіти здійснив 31 % досліджень у 2013 році та зайняв більше половини (54 %) дослідників. На мільйон жителів Казахстану припадало 1046 дослідників (за підрахунками голів). У Центральній Азії більшу щільність дослідників має лише Узбекистан: 1097 на мільйон населення у 2011 році. У середньому у 2014 році в світі було 1083 дослідника на мільйон населення (у еквівалентах за повним робочим днем).

Казахстан зберігає гендерний паритет з часу розпаду Радянського Союзу на початку 1990-х.

У 2013 році 51,5 % казахстанських дослідників були жінками. Казахські жінки домінували у медичних та медичних дослідженнях і представляли 45–55 % дослідників у галузі техніки та технологій. У бізнес-секторі кожен другий дослідник був жінкою.

Таблиця: Кандидати наук, здобуті в галузі техніки в Центральній Азії, 2013 рік або найближчий рік

Джерело: Науковий звіт ЮНЕСКО: до 2030 року (2015)

Примітка: випускники докторантури наук охоплюють науки про життя, фізичні науки, математику та статистику та обчислювальну техніку; Кандидати технічних наук також охоплюють виробництво та будівництво. Для Центральної Азії загальний термін доктора філософії також охоплює ступені кандидата наук і доктора наук. Для Туркменістану дані недоступні.

Таблиця: Дослідники з Центральної Азії за галуззю науки та статтю, 2013 або найближчий рік

Джерело: Науковий звіт ЮНЕСКО: до 2030 року (2015)

Тенденції результатів досліджень 

Кількість наукових праць, опублікованих у Центральній Азії, зросла майже на 50 % у період між 2005 і 2014 роками, за рахунок Казахстану, який обігнав Узбекистан за цей період і став найпродуктивнішим науковим видавцем у регіоні, згідно з Індексом наукових посилань Thomson Reuters. Казахські вчені спеціалізуються на фізиці, а потім хімії. У період з 2005 по 2014 рік казахські вчені потроїли свою продукцію до 600 статей за рік. Вони випустили 35 % середньоазіатських статей, зафіксованих у базі даних Thomson Reuters у 2005 році, і цілих 56 % у 2014 році. Проте випуск залишається помірним. У 2014 році в Казахстані було 36 статей на мільйон жителів проти 15 на мільйон для Киргизії, 11 на мільйон для Узбекистану та 5 на мільйон як для Таджикистану, так і для Туркменістану.
Розвиток більшої кількості міжнародних партнерських відносин може пояснити стрімкий ріст казахстанських публікацій, зафіксованих в Індексі наукових посилань, розширеному з 2008 р. Основними партнерами казахстанських учених у період з 2008 по 2014 рр. Були росіяни, а за ними американські, німецькі, британські та японські вчені.

Незважаючи на постійно низькі інвестиції у дослідження всіх п'яти центральноазіатських республік, національні стратегії розвитку, однак, зосереджені на розвитку економіки знань та нових високотехнологічних галузей. Однак лише п'ять казахстанських патентів були зареєстровані в Бюро патентів і товарних знаків США між 2008 і 2013 роками, у порівнянні з трьома для узбецьких винахідників і взагалі жодним для інших трьох центральноазіатських республік, Киргизії, Таджикистану і Туркменістану.

Казахстан є головним торговцем високотехнологічної продукції в Центральній Азії. Імпорт Казахстану майже подвоївся між 2008 та 2013 роками — з 2,7 до 5,1 мільярда доларів США. Відбувся сплеск імпорту комп'ютерів, електроніки та телекомунікацій; ці товари представляли інвестиції в 744 млн доларів США у 2008 році та 2,6 млрд доларів США через п'ять років. Зростання експорту відбувалося більш поступово — з 2,3 млрд. Доларів США до 3,1 млрд. Доларів США — і домінували хімічні продукти (крім фармацевтичних препаратів), що становило дві третини експорту в 2008 році (1,5 млрд. Доларів США) і 83 % (2,6 млрд. Доларів США) у 2013 р.

Міжнародне співробітництво 
Як і інші чотири центральноазіатські республіки, Казахстан є членом кількох міжнародних органів, включаючи Організацію з безпеки та співробітництва в Європі, Організацію економічного співробітництва та Шанхайську організацію співпраці. Казахстан та інші чотири республіки також є членами Програми регіонального економічного співробітництва в Центральній Азії (ЦАРЕС), яка також включає Афганістан, Азербайджан, Китай, Монголію та Пакистан. У листопаді 2011 року 10 країн-членів прийняли Стратегію ЦАРЕС-2020, проект подальшого розвитку регіонального співробітництва. Протягом десятиліття до 2020 року 50 мільярдів доларів США інвестується в пріоритетні проекти в галузі транспорту, торгівлі та енергетики для покращення конкурентоспроможності членів. Республіки Центральної Азії, що не мають виходу до моря, усвідомлюють необхідність співпраці з метою підтримання та розвитку своїх транспортних мереж та енергетичних, комунікаційних та зрошувальних систем. Лише Казахстан і Туркменістан межують з Каспійським морем, і жодна з республік не має прямого виходу до океану, що ускладнює транспортування вуглеводнів, зокрема, на світові ринки.

Казахстан також є одним із трьох членів-засновників Євразійського економічного союзу в 2014 році, поряд з Білоруссю та Російською Федерацією. З цього часу Вірменія та Киргизстан приєдналися до цього органу. Оскільки співпраця між державами-членами в галузі науки і техніки вже є значною і добре закріплена в юридичних текстах, Євразійський економічний союз, як очікується, матиме обмежений додатковий вплив на співпрацю між державними лабораторіями або науковими колами, але це може стимулювати ділові зв'язки та наукова мобільність, оскільки вона включає положення про вільний обіг робочої сили та уніфіковані патентні правила.

Казахстан взяв участь у двох дослідницьких програмах, започаткованих попередником Євразійського економічного союзу, Євразійським економічним співтовариством. Перший — Програма інноваційних біотехнологій (2011—2015). У ньому взяли участь Білорусь, Казахстан, Російська Федерація та Таджикистан. В рамках цієї програми нагороди були вручені на щорічній виставці та конференції в галузі біоіндустрії. У 2012 році взяли участь 86 російських організацій, плюс три з Білорусі, одна з Казахстану та три з Таджикистану, а також дві науково-дослідні групи з Німеччини. У той час Володимир Дебабов, науковий керівник Державного науково-дослідного інституту генетики та селекції промислових мікроорганізмів Російської Федерації, наголосив на надзвичайно важливому розвитку біопромисловості. «Сьогодні у світі існує сильна тенденція переходу від нафтохімічних речовин до відновлюваних біологічних джерел», — сказав він. «Біотехнологія розвивається в два-три рази швидше, ніж хімікати».

Другим проектом Євразійського економічного співтовариства було створення Центру інноваційних технологій 4 квітня 2013 року з підписанням угоди між Російською венчурною компанією (державний фонд фондів), Національним агентством АТ Казахстану та Білоруським інноваційним Фонд. Кожен із обраних проектів має право на фінансування від 3 до 90 мільйонів доларів США та реалізується в рамках державно-приватного партнерства. Кілька перших схвалених проектів були зосереджені на суперкомп'ютерах, космічних технологіях, медицині, переробці нафти, нанотехнологіях та екологічному використанні природних ресурсів. Як тільки ці початкові проекти породили життєздатну комерційну продукцію, венчурна компанія планує реінвестувати прибуток у нові проекти. Ця венчурна компанія не є суто економічною структурою; він також був розроблений для сприяння спільному економічному простору між трьома країнами-учасницями.

Казахстан також брав участь у проекті, розпочатому Європейським Союзом у вересні 2013 року, IncoNet CA. Метою цього проекту є заохочення країн Центральної Азії до участі у науково-дослідних проектах в рамках Горизонту 2020, восьмої програми Європейського Союзу з фінансування досліджень та інновацій. Фокус цього дослідницького проекту зосереджений на трьох соціальних викликах, які, як вважається, становлять взаємний інтерес як для Європейського Союзу, так і для Центральної Азії, а саме: зміна клімату, енергетика та здоров'я. ЦС IncoNet спирається на досвід попередніх проектів, в яких брали участь інші регіони, такі як Східна Європа, Південний Кавказ та Західні Балкани. IncoNet CA фокусується на дослідницьких установах Twinning у Центральній Азії та Європі. У ньому бере участь консорціум установ-партнерів з Австрії, Чехії, Естонії, Німеччини, Угорщини, Казахстану, Киргизії, Польщі, Португалії, Таджикистану, Туреччини та Узбекистану. У травні 2014 року Європейський Союз розпочав 24-місячний конкурс заявок на подання проектів від побратимських установ — університетів, компаній та дослідницьких інститутів — на фінансування до 10 000 євро, щоб вони могли відвідувати об'єкти один одного для обговорення ідей проектів або підготовки спільні заходи, такі як семінари.

Міжнародний науково-технічний центр (МНТЦ) був створений у 1992 році Європейським Союзом, Японією, Російською Федерацією та США для залучення вчених з питань зброї до цивільних дослідницьких проектів та сприяння передачі технологій. Відділення МНТЦ створені в таких країнах-учасниках угоди: Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизія та Таджикистан. Штаб-квартира МНТЦ була перенесена до Назарбаєвського університету в Казахстані в червні 2014 року, через три роки після того, як Російська Федерація оголосила про вихід із центру.

Казахстан не є членом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), але уряд підписав Меморандум про взаєморозуміння з ОЕСР у січні 2015 року щодо дворічної Державної програми на підтримку «амбіційного набору реформ установ». Це співробітництво призвело до публікації Огляду розвитку інноваційної політики ОЕСР, присвяченого Казахстану в 2017 році.

Казахстан став 162-м членом Світової організації торгівлі 30 листопада 2015 року.

Примітки

Посилання 
 
Наука в Казахстані